Гранд-тур () — самый престижный вид соревнований в шоссейном велоспорте, победа на нём ценится больше, чем успех на любой другой гонке (включая чемпионат мира и Олимпийские игры).

Представляет собой трехнедельную многодневку, состоящую из 21 этапа различных профилей и двух дней отдыха. Помимо генеральной классификации, разыгрываются горный, спринтерский и командный зачёты, а также некоторые другие, специфичные для данной конкретной гонки. Решающими для общего зачета становятся «королевские» горные этапы и гонки с раздельным стартом, для финальной победы спортсмен также должен обладать хорошей восстанавливаемостью на протяжении всех трех недель гонки.

Если Гранд-тур заканчивается групповым этапом, он становится «этапом дружбы». На таком этапе велогонщики большую часть времени общаются между собой и ведут гонку в спокойном ритме, иногда употребляя шампанское. Борьба разворачивается только на последних кругах по городу, когда разыгрывается спринтерский финиш.

Гран-туров всего три, все они проводятся в середине сезона по дорогам Франции, Италии и Испании:

  Джиро д’Италия () — (проводится в мае, с 1909 года)
  Тур де Франс () — (проводится в июле, с 1903 года)
  Вуэльта Испании () — (проводится в сентябре, с 1935 года; весенняя гонка  до 1995 года)

Рекордсменом по количеству побед в Гран-турах является бельгиец Эдди Меркс, который по 5 раз побеждал на Тур де Франс и Джиро д’Италия и 1 раз на Вуэльте. 10 побед на счету француза Бернара Ино (5 во Франции, 3 в Италии и 2 в Испании). При этом ни одному велогонщику в истории не удалось выиграть все 3 Гран-тура в одном сезоне, а за карьеру это удавалось семерым: кроме уже названных Меркса и Ино, это итальянцы Феличе Джимонди, Винченцо Нибали, француз Жак Анкетиль, испанец Альберто Контадор и британец Кристофер Фрум.

По количеству побед на отдельных этапах Гран-тура также лидирует Эдди Меркс, выигравший 64 этапа (34 на Тур де Франс, 24 на Джиро д’Италия и 6 на Вуэльте). На 7 побед отстаёт от него итальянский спринтер Марио Чиполлини. Троим гонщикам за всю историю удалось выиграть хотя бы по одному этапу каждого Гран-тура в течение одного сезона. Это испанец Мигель Поблет (1956), итальянцы Пьеррино Баффи (1958) и Алессандро Петакки (2003).

Победители

XX век

XXI век

Примечания

Комментарии

Источники 

Велогонки